Желудок:
 Желу́док человека — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта.
 Желудо́к — посёлок городского типа в Щучинском районе Гродненской области.
  — станция Белорусской железной дороги на линии Мосты — Молодечно.
 Желудок, Виталий Станиславович — белорусский футболист.

См. также